Государственная инспекция по маломерным судам МЧС России (ГИМС МЧС России) — орган, исполняющий государственную функцию по надзору на водных объектах за пользованием маломерными судами, базами (сооружениями) для их стоянок и иными объектами (пляжи, переправы и наплавные мосты).
Была образована постановлением Совета Министров РСФСР от 15 июня 1984 года № 259 и до февраля 2004 года последовательно находилась в ведении Минжилкомхоза РСФСР, Минархстроя России, Минэкологии России, Минприроды России, Госкомэкологии России и МПР России.)

Основные задачи ГИМС МЧС России 
 осуществление государственного надзора за маломерными судами и базами (сооружениями) для их стоянок и их пользованием во внутренних водах и в территориальном море Российской Федерации;
 обеспечение в пределах своей компетенции безопасности людей на водных объектах.

Основные функции ГИМС МЧС России 
 организует в пределах своей компетенции надзор и контроль выполнения требований по обеспечению безопасности людей и охраны жизни людей на базах (сооружениях) для стоянок маломерных судов, пляжах, переправах и наплавных мостах;
 осуществляет в установленном порядке классификацию, освидетельствование, государственную регистрацию и учет маломерных судов, присвоение им идентификационных номеров, выдачу судовых билетов и иных документов на зарегистрированные маломерные суда;
 осуществляет учет, ежегодное техническое освидетельствование баз (сооружений) для стоянок маломерных судов, пляжей, переправ и наплавных мостов, выдачу разрешений на эксплуатацию баз (сооружений) для стоянок маломерных судов, переправ и наплавных мостов, а также разрешений на пользование пляжами;
 осуществляет аттестацию судоводителей и выдачу им удостоверений на право управления маломерным судном;
 осуществляет в установленном порядке производство по делам об административных правонарушениях в пределах своей компетенции;
 участвует в поиске и спасании людей на водных объектах;
 осуществляет ведение единого реестра зарегистрированных маломерных судов и государственный учет выдаваемых удостоверений на право управления маломерными судами, регистрационных и иных документов, необходимых для допуска маломерных судов и судоводителей к участию в плавании.

Состав системы ГИМС МЧС России 
 Управление государственной инспекции по маломерным судам МЧС России;
 88 территориальных органов ГИМС (отделов) в составе главных управлений МЧС России по субъектам РФ;
 82 центра ГИМС МЧС России по субъектам РФ, в состав которых входят 110 инспекторских отделений, 512 инспекторских участков, 89 групп технического надзора, 94 группы регистрационной и экзаменационной работы, 138 групп патрульной службы;
 государственное учреждение «Центр обеспечения деятельности ГИМС МЧС России».

Штатная численность ГИМС МЧС России в настоящее время составляет 5602 человека, из них государственных инспекторов по маломерным судам — 3022 человека, в том числе в центрах ГИМС по субъектам РФ — 2546 человек.

Маломе́рное су́дно — это судно, длина которого не должна превышать 20 метров и общее количество людей на котором не должно превышать 12 человек.

Не подлежат государственной регистрации шлюпки и иные плавучие средства, которые являются принадлежностями судна, суда массой до 200 килограмм включительно и мощностью двигателей (в случае установки) до 8 киловатт включительно, а также спортивные парусные суда, длина которых не должна превышать 9 метров, которые не имеют двигателей и на которых не оборудованы места для отдыха.

Структура ГИМС МЧС России по Архангельской области 

ГИМС МЧС России по Архангельской области осуществляет свои функции через отдел ГИМС, входящий в состав Главного управления МЧС России по Архангельской области, а также подразделения центра ГИМС МЧС России по Архангельской области, осуществляющие технический надзор, регистрационную и экзаменационную работу, патрульную службу, диагностику и проведение технических освидетельствований (осмотров) маломерных судов и другие функции в области пользования маломерными судами.

Состав центра ГИМС МЧС России по Архангельской области 
    
 2 инспекторских отделения;
 15 инспекторских участков;
 4 группы патрульной службы;
 отделение государственного и технического надзора за морскими прогулочными судами;
 группа технического надзора;
 группа регистрационно-экзаменационной работы.

Большое количество зарегистрированных маломерных судов, баз для их стоянок, мест массового отдыха населения у воды требуют от инспекторского состава ГИМС МЧС Архангельской области внедрения новых форм и методов работы. В настоящее время работа должностных лиц ГИМС МЧС России по Архангельской области строится в тесном взаимодействии с должностными лицами органов внутренних дел, прокуратуры, рыбоохраны (проводятся совместные плановые рейды, патрулирование и др.). Осуществляется совместная работа со средствами массовой информации.

Состав центра ГИМС МЧС России по Ярославской области 

 2 инспекторских отделения;
 5 инспекторских участков;
 4 группы патрульной службы;
 группа технического надзора;
 группа регистрационно-экзаменационной работы.

Примечания

Ссылки 
 Порядок регистрации в ГИМС МЧС России
 МЧС России: Силы и средства — Государственная инспекция по маломерным судам
 Форум ГИМС. Маломерные суда на водоемах России
 Основные документы, регламентирующие работу ГИМС
 ГИМС МЧС России по Архангельской области
 ГИМС МЧС России по Омской области
 ГИМС МЧС России по Ярославской области

Структурные подразделения МЧС России
Водный транспорт в России